Il doppio del torneo di tennis Jakarta Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ismail El Shafei e Roscoe Tanner che hanno battuto in finale Jürgen Fassbender e Hans-Jürgen Pohmann 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Jürgen Fassbender /  Hans-Jürgen Pohmann (finale)
 Ismail El Shafei /  Roscoe Tanner (campioni)

 Dick Crealy /  Onny Parun (quarti di finale)
 Syd Ball /  Ross Case (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Jakarta Open 1974